Лукьяново — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Лукьяново — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия

Вологодская область 
 Лукьяново — деревня в Бабаевском районе.
 Лукьяново — деревня в Белозерском районе.
 Лукьяново — деревня в Вашкинском районе.
 Лукьяново — деревня в Грязовецком районе.
 Лукьяново — деревня в Кадуйском районе.

Ивановская область 
 Лукьяново — деревня в Тейковском районе.

Калининградская область 
 Лукьяново — посёлок в Неманском районе.

Калужская область 
 Лукьяново — деревня в Малоярославецком районе.

Костромская область 
 Лукьяново — деревня в Галичском районе.

Московская область 
 Лукьяново — деревня в Воскресенском районе.
 Лукьяново — деревня в Дмитровском районе.
 Лукьяново — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Лукьяново — деревня в Серпуховском районе.

Нижегородская область 
 Лукьяново — село в Бутурлинском районе.

Орловская область 
 Лукьяново — деревня в Мценском районе.

Псковская область 
 Лукьяново — деревня в Новосокольническом районе.
 Лукьяново — деревня в Пустошкинском районе.

Рязанская область 
 Лукьяново — деревня в Сасовском районе.

Смоленская область 
 Лукьяново — деревня в Вяземском районе.
 Лукьяново — деревня в Вяземском районе, Относовское сельское поселение, упразднена в 2000 г.

Тверская область 
 Лукьяново — деревня в Калининском районе.
 Лукьяново — деревня в Торопецком районе
 Лукьяново — деревня в Андреапольском районе.
 Лукьяново — деревня в Жарковском районе.
 Лукьяново — деревня в Зубцовском районе.
 Лукьяново — деревня в Кесовогорском районе.
 Лукьяново — деревня в Кимрском районе.
 Лукьяново — деревня в Максатихинском районе.
 Лукьяново — деревня в Осташковском районе.

Ярославская область 
 Лукьяново — деревня в Мышкинском районе.
 Лукьяново — деревня в Угличском районе.